Shanghai Rolex Masters 2010 — профессиональный теннисный турнир, во 2-й раз проводившийся в Шанхае, Китай на открытых кортах с покрытием типа хард. Турнир имеет категорию ATP 1000.

Турнир завершает азиатскуб серию турниров ATP.

Соревнования были проведены с 9 по 17 октября 2010 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Николай Давыденко
 Парный турнир —  Жюльен Беннето /  Жо-Вильфрид Тсонга.

Соревнования

Одиночный турнир 

 Энди Маррей обыграл  Роджера Федерера со счётом 6-3, 6-2.
 Энди выигрывает свой второй титул в сезоне (оба — категории ATP 1000).
 Роджер уступает 4й финал в году.
 Роджер уступает три из четырёх своих финалов турниров ATP 1000 в этом сезоне.

Парный турнир 

 Юрген Мельцер /  Леандер Паес обыграли  Мариуша Фирстенберга /  Марцина Матковского со счётом 7-5, 4-6, [10-5].
 Юрген выигрывает свой третий титул в году.
 Леандер выигрывает свой второй турнир в году.

См. также 
 Shanghai ATP Masters 1000
 Мировой Тур ATP 2010
 Мировой Тур ATP Мастерс 1000
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 

Китай
Октябрь 2010 года
2010